Балк:
 Балк — правитель Молдовського князівства.
 Балк () — виноматеріали, що поставляються наливом, зазвичай в флексітанках. Виготовлене з балка вино називають Балкове вино ().
 Балк (село) — село в Румунії

Прізвище 
 Олександр Павлович Балк (1866–1957) — генерал-майор, градоначальник Петрограда (з 10.11.1916 по 27.02.1917)
 Василь Захарович Балк (1840–1882) — генерал-майор, учасник російсько-турецької війни 1877–1878.
 Віліам Балк — німецький військовий письменник.
 Герман Бальк (1893–1982) — німецький генерал танкових військ періоду Другої світової війни.
 Герман фонБалк († 1239) — ландмейстер Тевтонського ордена в Німеччині (1219–1230).
 Данило Георг Балк (1764 — початок 1826) — професор дерптського університету.
 Захар Захарович Балк (1796–1870) — російський адмірал, керуючий Морським міністерством.
 Михайло Дмитрович Балк — російський генерал, учасник Вітчизняної війни 1812.

Див. також 
 Балк-Полеви (дворянський рід)

Примітки